Różanki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Różanki, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Różanki, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie